Мандалайский технологический университет () — государственное высшее учебное заведение, расположенное в городе Мандалай, Мьянма (ранее Бирма).

История 
Основан, как Мандалайский технологический институт 1 октября 1991 года и стал вторым инженерно-технологическим университетом в Мьянме после Янгонского технологического института (ныне Янгонский технологический университет). Нынешний статус получил в 1993 года, поменял название в 1998 году.

Структура 
 Департамент/отдел авиакосмической техники
 Специальности: Аэронавигационная и аэрокосмическая техника
 Отдел архитектуры
 Специальности: Архитектура
 Отдел биотехнологии
 Специальности: биотехнология
 Химический факультет
 Специальности: Химическая инженерия
 Инженерно-строительный отдел
 Специальности: Гражданское строительство
 Отдел электроэнергетики
 Специальности: Электротехника, Энергетика
 Отдел электронной техники
 Специальности: Электронная инженерия
 Департамент информационных технологий
 Специальности: Информационные технологии
 Машиностроительный факультет
 Специальности: Механическая инженерия
 Мехатронический инженерный факультет
 Специальности: Электронная инженерия, Механическая инженерия
 Металлургический факультет
 Специальности: Металлургическое машиностроение
 Горнотехническое управление
 Специальности: Горное дело
 Нефтегазовый инженерный департамент
 Специальности: Нефтегазовая промышленность
 Отдел дистанционного зондирования
 Специальности: Геодезия и картография
 Отдел текстильного машиностроения
 Специальности: Текстильная технология

Две трети из почти 7500 студентов, окончивших университет с 1997 по 2004 год, получили степень бакалавра, а 7,3% - магистра.

Ссылки 
 Мандалайский технологический университет

Университеты Мьянмы
Технологические университеты
Технологические университеты Мьянмы